Черняев, Александр:
 Черняев, Александр Игоревич (род. 1969) — российский режиссёр и продюсер, генеральный директор телекомпании НТВ-КИНО.
 Черняев Александр Петрович (род. 1954) — российский физик, специалист в области медицинской физики.
 Черняев, Александр Сергеевич (род. 1969) — российский шахматист и тренер, гроссмейстер.